Arthur Drakeford (1878–1957), homme politique australien ;
 Arthur Drakeford junior (1904–1959), personnalité politique australienne ;
 Mark Drakeford (1954-) un homme politique britannique ;
 Richard Drakeford (1936–2009), musicien et compositeur britannique.